Static Age je  album američkog horror punk sastava The Misfits. Iako snimljen na početku 1978. godine, u potpunosti je objavljen tek 1997. godine u sklopu box-seta.

Popus pjesama 

Američki glazbeni albumi
Albumi iz 1997.